Bolkowski – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku Bolkowski 
 Bolesław Bolkowski (1894–1978) – polski aktor
 Stanisław Bolkowski (ur. 1930) – polski naukowiec, profesor, inżynier, specjalista z dziedziny elektrotechniki
 Zofia Bolkowska – wykładowczyni Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka